Il singolare del torneo di tennis Lambertz Open by STAWAG 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Alexander Peya che ha battuto in finale Jürgen Melzer 7-62, 6-1.

Teste di serie 

 Mario Ančić (secondo turno)
 Lars Burgsmüller (secondo turno)
 Vladimir Volčkov (secondo turno)
 Jürgen Melzer (finale)

 Alexander Popp (primo turno)
 Kenneth Carlsen (semifinali)
 Federico Browne (secondo turno)
 Stefano Pescosolido (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Lambertz Open by STAWAG 2003